Svenska mästerskapet i fotboll 1924 vanns av Fässbergs IF efter en finalseger mot IK Sirius med 5-0 på Ullevi i Göteborg den 14 juni 1925, vilket innebar att Fässbergs IF tog sitt första SM-guld. Denna säsong deltog inga av de större lagen som tidigare dominerat turneringen eftersom samtliga lag som deltog i Svenska serien beslöt sig för att avstå från deltagande i mästerskapstävlingen.

På grund av andra serietävlingar blev det svårt att ordna med speldagar och svenska mästerskapet hann inte slutföras under 1924. Finalen skulle spelas på Ullevi i Göteborg men tvingades tre gånger i november – den 16:e, 23:e och 30:e – att skjutas upp på grund av plan- och väderleksförhållanden. Den 30 november beskrevs planen efter ihållande regn vara i bedrövligt skick och verkställande utskottet beslöt då att flytta fram finalmatchen till lämplig tidpunkt under år 1925.

Vid Fotbollförbundets årsmöte 1924 avslogs en motion om att mästerskapet i dess nuvarande cupform skulle slopas och istället ersättas med serietävlingar. Detta blev realitet först efter 1925 års mästerskap som därmed kom att bli det sista i denna form.

Spelträd

Kvalomgång

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1924 i Sverige
Fotbollssäsongen 1924
1924